Marek – variante ceca, polacca e slovacca del nome proprio di persona Marco

Persone
Jan Marek – hockeista su ghiaccio ceco
Jiří Marek – ex cestista cecoslovacco
Jiří Marek – scrittore, docente, giornalista e sceneggiatore ceco
Kurt Wilhelm Marek – giornalista e scrittore tedesco
Martha Marek – criminale austriaca
Tomáš Marek – calciatore ceco

Altro
Galen Marek – personaggio dell'universo espanso di Guerre stellari
Malattia di Marek – malattia infettiva dei volatili domestici